Montesa kan syfta på:

 Montesa (djur) – ett släkte insekter
 Montesa (företag) – en spansk motorcykelfabrik
 Montesa (kommun) – en kommun i Spanien
 Montesa (kommunhuvudort) – kommunens huvudort